Артсен () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Артсен, Йозиас ван (род. 1947) — нидерландский политик.
 Артсен, Стефан (род. 1975) — нидерландский пловец.